Numele Robert Atkins se poate referi la:

 Robert Atkins (nutriționist) (1930 - 2003), cardiolog și nutriționist american, cunoscut pentru dieta care îi poartă numele
 Robert Atkins (politician) (n. 1946), om politic britanic din partea partidului Conservator
 Robert Atkins (actor) (1886 - 1972), actor de teatru și film britanic
 Robert Atkins (comic) (n. 1979, actor american de comedie.

Dezambiguizare
Nume proprii